Михаил Пискунов:
 Пискунов, Михаил Григорьевич (1902—1940) — советский оператор научно-популярного кино.
 Пискунов, Михаил Степанович (1915—1995) — генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.